Йиглава — топоним в Чехии.
 Йиглава — город на юго-востоке Чехии, на одноимённой реке, административный центр края Высочина.
 Йиглава — один из 5 районов края Высочина Чехии.
 Йиглава — река в Чехии, левый приток реки Дие.